O Campeonato Nacional da 1ª Divisão Feminina de 2017/2018 foi a 58ª edição, competição organizada pela Federação Portuguesa de Basquetebol,  É disputada por 10 equipas, em duas fases. O  Carnide Clube  conquistou o seu 1º Título.

Clasificação 1ª Divisão Feminina Fase Regular

Calendário Fase Regular

Segunda Fase

Play-offs

Calendário Play-offs

Quartos de Final

Meias finais

Final

</center>

Referências

http://www.fpb.pt/fpb2014/!site.go?s=1&show=com&id=7020&layout=calendario

http://www.fpb.pt/fpb2014/!site.go?s=1&show=com&id=7020&layout=resultados

http://www.fpb.pt/fpb2014/!site.go?s=1&show=com&id=7020&layout=classificacao

1.ª Divisão Feminina de Basquetebol